Karol Zaleski (1856-1941) – doktor wszechnauk lekarskich, lekarz miejski w Sanoku
 Karol Zaleski (1890-1969) – profesor fitopatologii